Bo Karlsson kan avse någon av följande:
Bo A. Karlsson (1938 - 2006), journalist och gallerist
Bo Karlsson (fotbollsdomare) (född 1949)
Bo Carlson (1935 - 2018), journalist, lektor och publicist
Bo Carlsson (författare) (1934 - ), författare
Bo Carlsson (skådespelare) (1965 - ), dansk skådespelare